Фернандо Луис Гарсия (14 октября 1929 – 5 сентября 1952) – рядовой первого класса Корпуса морской пехоты США, участник Корейской войны. Погиб в сражении за высоту Бункер-хилл  и был посмертно награждён медалью Почёта. Он был первым из девяти пуэрториканских военнослужащих, награжденных медалью Почёта, и единственным морским пехотинцем пуэрториканцем, награждённым этой медалью.
Гарсия (имя при рождении Фернандо Луис Гарсия Ледесма) – родился в Утуадо, Пуэрто-Рико, где получил образование. Получил работу клерком в Texas Company и переехал в Сан-Хуан

Биография 
Гарсия вступил в ряды морской пехоты 19 сентября 1951 года. Прошёл рекрутскую подготовку на базе Пэрис-айленд, Южная Калифорния. По окончании учебного лагеря он был повышен в звании до рядового первого класса и отправлен на базу Кэмп-Леджен, для прохождения дальнейшей подготовки. В марте 1952 года он был отправлен в Корею.

Гарсия служил в роте I третьего батальона пятого полка морской пехоты, первой дивизии морской пехоты. В ночь на 5 сентября 1952 года его рота находилась на аванпосту «Брюс» в 1,6 км от вражеских линий близ высоты Бункер-хилл.. Китайские солдаты пошли в атаку при поббержке артиллерии и миномётов. Гарсия был ранен и получал ручные гранаты от исполняющего обязанности сержанта взвода, когда рядом с ними упала вражеская граната. Гарсия накрыл гранату своим телом, пожертвовав собой ради своего товарища (который тоже был ранен взрывом). Гарсия погиб на месте и был посмертно награждён медалью Почёта.

Тело Гарсии так и не было никогда найдено.

Наградная запись к медали Почёта 
25 октября 1953 года родителям Гарсии была вручена его медаль Почёта на церемонии, состоявшейся в мэрии Утуадо.

За выдающуюся храбрость и бесстрашие, проявленные с риском для жизни сверх служебного долга во время службы в составе роты I третьего батальона пятого полка морской пехоты первой (усиленной) дивизии морской пехоты в боях против вражеских сил  агрессора в Корее в 5 сентября, 1952 года. Участвуя в обороне боевого аванпоста, расположенного более чем в одной миле от главной линии сопротивления, во время жестокой ночной атаки фанатичных сил противника, применявших гранаты, миномёты и артиллерию, рядовой первого класса Гарсия, хотя и страдал от болезненных ран, двинулся сквозь плотный вражеский огонь к пункту снабжения, чтобы получить больше ручных гранат. Быстро среагировав, когда рядом упала вражеская граната, поставив под угрозу жизнь другого морпеха, а также его собственную, он без колебаний решил пожертвовать собой и сразу же бросился на смертоносный снаряд, приняв на себя всю мощь взрыва. Своей великой личной доблестью и хладнокровием перед лицом почти верной смерти он поддержал и укрепил лучшие  традиции военно-морской службы Соединённых Штатов. Он храбро отдал свою жизнь за свою страну.

Награды и знаки отличия

Память 
 5 февраля 1959 года командование Корпуса морской пехоты назвало военный лагерь во Вьекес, Пуэрто-Рико в честь Гарсии (Кэмп-Гарсия).
 Командование ВМФ США назвало тип эсминцев и головной корабль этого типа в честь Гарсия.
 Имя Гарсии выбито на Монументе памяти (El Monumento de la Recordación) посвящённом памяти павших пуэрториканских солдат, размещённом напротив Кэпитол-билданг в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.  
 В его родном городе Утуадо, Пуэрто-Рико установлен памятник, увековечивающий подвиг Гарсии
 11 ноября 2008 г. правительство Пуэрто-Рико представило в Ротонде Капитолия портрет рядового Фернандо Луиса Гарсии, написанный маслом.
 Пост  Американского легиона № 42 в  Утуадо, Пуэрто-Рико назван в честь Гарсии а также проект бюджетного жилья.

См. также 
 Список участников Корейской войны, награждённых медалью Почёта

Примечания

Литература 
 Puertorriquenos Who Served With Guts, Glory, and Honor. Fighting to Defend a Nation Not Completely Their Own; by : Greg Boudonck;

Ссылки 
 
 

Участники Корейской войны
Награждённые медалью Почёта (США)
Участники Корейской войны, награждённые медалью Почёта (США)
Погибшие в боях Корейской войны
Погибшие от ручной гранаты